NCR – rodzaj reaktora jądrowego
 S5G NCR – typ reaktora jądrowego
 NCR – przedsiębiorstwo